Нина Владимировна Суслонова (р. 9 августа 1960) — российский государственный деятель. Заслуженный врач Российской Федерации (2005), доктор медицинских наук.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики (2010—2011).

Биография 
Родилась 9 августа 1960 года в пос. Мамакан Иркутской области. Училась в средней школе № 5 в г. Новочебоксарске.
 1984 — окончила медицинский факультет Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова по специальности «Лечебное дело»
 1986 — начала работать врачом
 1994 — защитила кандидатскую диссертацию
 1996 — окончила Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция»
 2000 — министр здравоохранения Чувашской Республики
 2005 — министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
 2007 — заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
 2010 — Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики (с 8 апреля 2010 года).
 2011 (март — ноябрь) — начальник управления здравоохранения г. Сочи
 с ноября 2011 г. — заместитель руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы
 с 14 января 2013 г. по ноябрь 2016 г. — министр здравоохранения Московской области;
 С ноября 2016 года — советник губернатора Московской области.

Награды и звания 
 Заслуженный врач Российской Федерации (2005)
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2010)
 «Отличник здравоохранения» (2002)
 доктор медицинских наук

Примечания

Ссылки 
 ria.ru
Министры Московской области
Председатели Кабинета министров Чувашии
Выпускники Чувашского государственного университета
Министры Чувашии